Damjan Dervarič (né le  à Ljubljana en République socialiste de Slovénie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovène. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Carrière en club 
Il commence sa carrière en 2000 au HDD ZM Olimpija dans le championnat slovène. En 2005, il signe à l'HK Jesenice. Le club intègre en 2006 le EBEL, l'élite autrichienne. En 2009, il commence la saison au HK Maribor puis revient au HDD ZM Olimpija. Il remporte le championnat de Slovénie à onze reprises : en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2012, 2013, 2014 avec le club de la capitale ainsi qu'en 2006, 2008, 2009 avec Jesenice. En 2014, il est mis à l'essai par le HKm Zvolen dans l'Extraliga slovaque. Il joue brièvement son compatriote Andrej Hebar.

Carrière internationale 
Il représente la Slovénie aux différentes compétitions internationales séniors depuis 2003. Il prend part aux sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 1999-2000 || HDD Olimpija Ljubljana || Interliga || 29|| 0|| 2|| 2|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001 || HDD Olimpija Ljubljana || DP || || || || || || || || || || 
|-
| 2001-2002 || HDD Olimpija Ljubljana || DP || 11|| 0|| 3|| 3|| 31|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2001-2002 || HDD Olimpija Ljubljana || Interliga || 11|| 4|| 4|| 8|| 10|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003 || HDD Olimpija Ljubljana || DP || 20|| 10|| 6|| 16|| 63|| 4|| 0|| 1|| 1|| 2
|-
| 2002-2003 || HDD Olimpija Ljubljana || Interliga || 11|| 2|| 2|| 4|| 32|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || HC Havířov || 1. liga || 4|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004 || HDD Olimpija Ljubljana || DP || 8|| 3|| 4|| 7|| 18|| 4|| 0|| 0|| 0|| 8
|-
| 2003-2004 || HDD Olimpija Ljubljana || Interliga || 3|| 0|| 0|| 0|| 2|| 4|| 1|| 0|| 1|| 6
|-
| 2004-2005 || HDD Olimpija Ljubljana || DP || 22|| 4|| 7|| 11|| 56|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005 || HDD Olimpija Ljubljana || Interliga || || || || || || || || || || 
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || CC || 3|| 0|| 0|| 0|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || DP || 23|| 5|| 5|| 10|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2005-2006 || HK Jesenice || Interliga || 20|| 1|| 1|| 2|| 6|| 6|| 0|| 2|| 2|| 18
|-
| 2006-2007 ||HK Jesenice || DP ||4 || 1|| 1|| 2|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2006-2007 || HK Jesenice || EBEL || 44|| 7|| 5|| 12|| 84|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || EBEL ||30 || 0|| 3|| 3|| 34|| 5|| 0|| 0|| 0|| 12
|-
| 2007-2008 || HK Jesenice || Ligue Slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 7|| 2|| 2|| 4|| 4
|-
| 2008-2009 ||HK Jesenice ||EBEL ||48 ||1 ||10 || 11|| 54|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2008-2009 || HK Jesenice || Ligue Slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 5|| 1|| 1|| 2|| 2
|-
| 2009-2010 || HK Maribor || Ligue Slovène || 23|| 4|| 9|| 13|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010 || HDD Olimpija Ljubljana || Ligue Slovène || 4|| 0|| 1|| 1|| 6|| 6|| 0|| 2|| 2|| 12
|-
| 2010-2011 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 32|| 3|| 3|| 6|| 24|| 4|| 0|| 1|| 1|| 12 
|-
| 2010-2011 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| 4|| 0|| 1|| 1|| 16|| 4|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2011-2012 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 48|| 1|| 15|| 16|| 58|| 11|| 1|| 3|| 4|| 8
|-
| 2011-2012 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène|| 0|| 0|| 0|| 0|| 0|| 5|| 0|| 2|| 2|| 10
|-
| 2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 26|| 2|| 6|| 8|| 34|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2012-2013 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 1|| 2|| 3|| 27
|-
| 2013-2014 ||HDD Olimpija Ljubljana || EBEL || 49|| 1|| 9|| 10|| 36|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 ||HDD Olimpija Ljubljana || Ligue slovène || -|| -|| -|| -|| -|| 4|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
|2014-2015 || HKm Zvolen || Extraliga slovaque || 9|| 0|| 0|| 0|| 2|| -|| -|| -|| -|| -

Roller in line hockey 
Durant l'intersaison, il a déjà pratiqué le Roller in line hockey.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

Références 

Naissance en février 1982
Naissance à Ljubljana
Naissance en RS de Slovénie
Défenseur de hockey sur glace
Joueur international slovène de hockey sur glace
Joueur de roller in line hockey
Joueur du HK Jesenice
Joueur du HC Havířov
Joueur du HDD Olimpija Ljubljana
Joueur du HKm Zvolen